IDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Indore (India)
 IDR – codice valutario ISO 4217 della Rupia indonesiana, valuta dell'Indonesia